Морнан () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Дром
 Морнан () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Рона